Primärwelle wird in folgenden Zusammenhängen gebraucht:
 In der Geologie bei Erdbeben, siehe Raumwellen
 In der Physik besteht das Wellensystem eines Schiffes aus Bugstau, Absunk-, Primärwelle (= Schwell) und Sekundärwelle
 das Snelliussche Brechungsgesetz definiert ebenfalls Primär- und Sekundärwellen, siehe dort Akustik
 die Navier-Cauchy-Gleichungen kennen ebenfalls Primärwellen, siehe dort Wellengleichungen
 auch in der Meteorologie wird bei der Thermik von einem Wellensystem gesprochen, bei dem Primärwellen vorkommen, siehe Wolf Hirth: Biografie
 In der Mechanik kennt der Motoren- bzw. Getriebebau primäre und weitere Wellen, siehe Welle (Mechanik)